Kržava je lahko:
 Kržava, Srbija
 Kržava, Črna gora